Andreï Ouladzimiravitch Skabelka -  ou en russe :  Andreï Vladimirovitch Skabelka - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière 
Il a commencé sa carrière en 1988 avec le HK CSKA Moscou et remporte dès sa première saison le championnat d'URSS. Il a gagné la Superliga 1997 avec le Lokomotiv Iaroslavl. Il décroche l'Ekstraliga avec le HK Iounost Minsk 2005. Il conclut sa carrière de joueur sur un titre national en 2007 avec le Dinamo Minsk puis devient entraîneur.

Carrière internationale 
Il a représenté la Biélorussie au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques de 1998 et 2002.

Trophées et honneurs personnels 
Biélorussie
 1994, 1997 : nommé meilleur joueur.

Superliga
 2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.
 1997 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1988-1989|| CSKA Moscou|| URSS|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 1990-1991|| SKA Khabarovsk|| URSS|| || 13|| || || || || || || ||
|-
| 1992-1993|| Dinamo Minsk|| Superliga|| 40|| 5|| 4|| 9|| 21|| || || || ||
|-
| 1993-1994|| Tivali Minsk|| Superliga|| 45|| 23|| 9|| 32|| 16|| || || || ||
|-
| 1994-1995|| Tivali Minsk|| Superliga|| 49|| 12|| 11|| 23|| 18|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1995-1996|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 52|| 16|| 13|| 29|| 28|| || || || ||
|-
| 1996-1997|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 29|| 13|| 15|| 28|| 12|| || || || ||
|-
| 1997-1998|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 39|| 6|| 17|| 23|| 18|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 35|| 6|| 12|| 18|| 6|| 9|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
| 1999-2000|| Lada Togliatti|| Superliga|| 38|| 13|| 15|| 28|| 18|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| Lada Togliatti|| Superliga|| 43|| 8|| 17|| 25|| 18|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2001-2002|| Lada Togliatti|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 26|| 6|| 14|| 20|| 12|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 49|| 5|| 10|| 15|| 22|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 47|| 8|| 5|| 13|| 26|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 15|| 3|| 1|| 4|| 0|| --|| --|| --|| --|| -
|-
| 2004-2005|| HK Iounost Minsk|| Ekstraliga|| 3|| 1|| 3|| 4|| 4|| 12|| 5|| 3|| 8|| 4
|-
| 2005-2006|| Dinamo Minsk || Ekstraliga || 33|| 10|| 25|| 35|| 28|| || || || ||
|-
| 2006-2007|| Dinamo Minsk || Ekstraliga || 33|| 9|| 18|| 27|| 34|| 11|| 4|| 8|| 12|| 10

Références 

Naissance en janvier 1971
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Entraîneur biélorusse de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Attaquant de hockey sur glace